Un Dioecisme est, dans la Grèce Antique, le démembrement d'une cité qui est ensuite généralement rasée, et dispersion de ses habitants dans des communautés villageoises (kômai) nouvellement établies ou qui avaient à l'origine créé la cité par synoecisme. Le dioecisme imposé par le roi des Lacédémoniens Agésipolis Ier en 385 av. J.-C. à Mantinée après sa victoire contre cette cité d'Argolide est particulièrement bien connu.

Notes et références 

Grèce antique